Irabu bezeichnet:
 Irabu-jima, eine japanische Insel im Pazifischen Ozean
 Irabu (Okinawa), eine ehemalige Gemeinde auf dieser Insel (eingemeindet nach Miyakojima (Okinawa))

Irabu ist der Familienname folgender Personen:
 Hideki Irabu (1969–2011), japanischer Baseballspieler